Le Grand Prix de la Communauté valencienne 2001 était la douzième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2001. Il a eu lieu du 21 au  sur le circuit de Valence. C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Valence
Sport en Espagne en 2001
Sport en septembre 2001